Östlund är ett svenskt efternamn som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna 
 Östlund 6 054
 Östlundh 44
Totalt blir detta 6 098 personer.

Personer med efternamnet Östlund eller Östlundh 
 Agda Östlund (1870–1942), politiker, socialdemokrat
 Alexander Östlund (född 1978), fotbollsspelare
 Alf Östlund (1901–1974), skådespelare och manusförfattare
 Alice Östlund (1906–2018), Sveriges då äldsta person
 Anders Östlund (1814–1899), orgelbyggare
 Anita Östlund (född 2001), konståkare
 August Östlund (1846–1945), klockare och folkskollärare

 Björn Östlund (1935–2014), teckningslärare, målare och tecknare

 Carl Östlund, flera personer
 Carl Östlund (målare) (1885–1973), yrkesmålare, målare och tecknare
 Carl Östlund (politiker) (1894–1971), hemmansägare och politiker, högerman
 Cecilia Östlund (född 1988), curlingspelare
 Christopher Östlund (född 1966), tidskriftsförläggare

 Dennis Östlundh (född 1977), fotbollsspelare

 Egon Östlund (1889–1952), konstsamlare och mentor åt Halmstadgruppen
 Einar Östlund (1895–1975), pianofabrikör och pianostämmare
 Elin Östlund (född 1991), friidrottare
 Erik Östlund (född 1962), längdskidåkare
 Eva Östlund (född 1967), sångerska, artistnamn Eva Eastwood

 Folke Östlund (1901–1979), målare

 Helena Östlund (född 1971), barnboksförfattare
 Hilding Östlund (1894–1969), författare, manusförfattare och tidningsman
 Håkan Östlundh (född 1962), journalist och författare

 Jesper Östlund (född 1990), handbollsspelare
 Joel Östlund (född 1974), skådespelare

 Karl-Rune Östlund (1921–1978), förlagsredaktör och översättare
 Kjell Östlund (född 1938), målare, tecknare och grafiker

 Lars Östlund (1921–2012), väg- och vattenbyggnadsingenjör

 Marie-Helene Östlund (född 1966), längdskidåkare
 Manne Östlund (1904–1957), målare, tecknare och skulptör

 Nelly Östlund (1920–2015), riksspelman
 Nils Östlund (1915–2009), militär

 Oskar Östlund (född 1992), ishockeyspelare

 Peter Östlund (född 1951), filmfotograf
 Peter Östlund, bordshockeyspelare
 Pétur "Island" Östlund (född 1943), jazztrummis

 Ruben Östlund (båtkonstruktör) (1891–1981), båtkonstruktör
 Ruben Östlund (regissör) (född 1974), filmregissör och manusförfattare

 Staffan Östlund (1924–2007), skulptör
 Sten Östlund (1931–2019), politiker, socialdemokrat

 Thomas Östlund (född 1965), ishockeymålvakt

 Viktor Östlund (född 1992), handbollsspelare

Källor

Svenska efternamn